XBE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bearskin Lake (OT) (Canada)